Городковка — название населённых пунктов на Украине:

 Городковка — село в Крыжопольском районе Винницкой области.
 Городковка — село в Андрушёвском районе Житомирской области.
 Городковка — село в Дрогобычском районе Львовской области.